Paládio — elemento químico
 Paládio (mitologia) — relíquia da deusa Atena, na mitologia grega

Pessoas 
 Paládio de Raciária — bispo ariano de Raciária deposto no Concílio de Aquileia em 381
 Paládio da Galácia — historiador cristão do  e discípulo de João Crisóstomo
 Olímpio Paládio — prefeito augustal do 
 Élio Paládio — prefeito augustal do 
 Paládio (mestre dos ofícios) — mestre dos ofícios do 
 Paládio (presidente) — presidente romano do 

 Paládio (prefeito pretoriano) — prefeito pretoriano do 
 Paládio de Antioquia — patriarca de Antioquia no final do 
 Paládio (conde dos assuntos militares) — conde bizantino do 
 Andrea Palladio — arquiteto italiano do 

Desambiguações de antropônimos